Phlyctaenodini  — триба жуков-усачей из подсемейства настоящих усачей.

Описание 
Переднегрудь сильно сужена около вершины. Членики усиков постепенно сужаются. Шея короткая. Переднегрудь сильно сужена около вершины. Бёдра обычно веретенообразные.

Классификация 
Представители трибы встречаются в Австралии и Неотропической области. Она включает 17 родов. В составе трибы:

Примечания 

Настоящие усачи